Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Gonet – polski inżynier środowiska
 Dorota Gonet – polska dziennikarka muzyczna, muzykolog
 Krzysztof Gonet – polski samorządowiec i urzędnik
 Stanisław Gonet – polski piłkarz
 Wojciech Gonet – polski prawnik